Ponca Indijanci
 Ponce ili Ponca, planina u Sloveniji

SAD:
 Ponca, Nebraska, naselje u saveznoj državi Nebraska
 Ponca Fort
 Ponca City, Oklahoma, naselje u saveznoj državi Oklahoma
 Ponca State Park